

Гроесбек — місто, штат Техас
 Гроесбек — переписна місцевість, штат Огайо